Та́ра Л. Бак (; ) — американская  и .

Биография и карьера 
Она училась в Вуд-Риверской средней школе в , Айдахо. Успешно окончила престижную Американскую академию драматического искусства.

Вскоре после окончания университета, Тара сыграла свою первую повторяющуюся телевизионную роль в популярном телесериале «Нас пятеро». В 1995 году была стажёром на съёмках фильма «Кулак Северной Звезды». В 1998 году — дублёром на съёмках фильма «Монтана». Бак наиболее известна по роли Джинджер в телесериале HBO «Настоящая кровь».

С 7 октября 2012 года Тара замужем за музыкантом .

Избранная фильмография

Примечания 

Киноактрисы США